Osoby o tym nazwisku:
 Jan Palmowski – polski działacz na Warmii, gawędziarz i pieśniarz ludowy, rolnik
 Janusz Palmowski – polski samorządowiec
 Sawa Palmowski – polski duchowny prawosławny
 Władysław Palmowski – katolicki duchowny, społecznik, opiekun potrzebujących, kapelan „Solidarności”